Aspen Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Aspen Hall (Kentucky), NRHP-Nr. 88003372
 Aspen Hall (North Carolina), NRHP-Nr. 82003441
 Aspen Hall (West Virginia), NRHP-Nr. 80004882